Лас Кањадас има више значења:

 Лас Кањадас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кањадас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кањадас (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кањадас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кањадас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кањадас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањадас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањадас, Кањадас де Делгадиљо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањадас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањадас, Боске де Сан Исидро (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањадас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кањадас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кањадас (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кањадас (Сан Педро Гарза Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кањадас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кањадас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кањадас (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кањадас (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Кањадас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кањадас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кањадас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кањадас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кањадас (Сан Лукас Текопилко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Кањадас (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кањадас (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику